Hermann Ansorge ist der Name folgender Personen:

* Hermann Ansorge (Chemiker) (1927–2010), deutscher Agrikulturchemiker
 Hermann Ansorge (Biologe) (* 1955), deutscher Biologe